Svenska mästerskapet i fotboll 1923 vanns av AIK efter en finalseger mot IFK Eskilstuna med 5-1 efter förlängning på Stockholms stadion den 21 oktober 1923. Detta var AIK:s sjätte SM-guld och det sista för AIK innan svenska mästerskapet slutade spelas i cupform. Det var också den sista upplagan där de lag som tidigare dominerat turneringen deltog.

Vid årsmötet 1923 beslutades att endast distriktsmästare samt de lag som nått slutomgången föregående år var kvalificerade för sluttävlingen om mästerskapen. Därför godkändes inte anmälningarna från drygt 50 lag.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

Sport i Sverige 1923
Fotbollssäsongen 1923
1923